С. Россли (), настоящее имя Сайед Андросс аль-Кхадри бин Сайед Ахмад (; 1943, Сингапур — 25 января 2017, там же) — сингапургский киноактёр и певец. По национальности малаец.

Краткая биография 
Обратил на себя внимание кинорежиссёра С. Кадарисмана, когда принимал участие в конкурсе драмы «Сривана». Снялся в нескольких малайзийских фильмах, главным образом поставленных С. Кадарисманом: «Ребёнок дерева бетонг» (1965), «Потонувший Лампунг» (1967), «Дарма Кесума» (1967).

В сотрудничестве со звукозаписывающей компанией EMI выпустил несколько альбомов песен, наиболее популярными из которых являются: «Пусть это не случится», «Хамида», «Почему», «Полуденный дождь», «Исчезнувшее вдохновение», «Движение чувств» (совместно с Саломой), «Я тебя люблю». Выступал с концертами в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Брунее.

Фильмография 
 Anak Buluh Betong (1965)
 Lampong Karam (1967)
 Darma Kesuma (1967)

Дискография 
 Jangan terjadi
 Hamidah
 Mengapa
 Hujan di tengah hari
 Ilham menghilang
 Kembara rasa
 Kusayang padamu

Семья 
 супруга Фаузия Зи (Fauziah Zie), актриса (с 1976, с 1986 — в разводе)
 сын Рузик Андросс (Ruziq Andross) 1980 г.р.
 сын Федо Андросс (Fedo Andross) 1983 г.р. — актёр кино

Примечания

Ссылки 
 LuahanRasa — Interview S Rossley @ Fuchun CC 24 May 2014 (интервью с актёром) https://www.youtube.com/watch?v=O5Dcfa-zpnE

Певцы и певицы Сингапура
Актёры Сингапура
Актёры XX века